Piek (wapen), een laatmiddeleeuws wapen
 Piek (geld), bijnaam voor de Nederlandse gulden
 bergtop; zie Berg (landvorm)
 Piek (kerstversiering), versiering in de top van een kerstboom
 Piek (grafiek), top in een grafiek
 Piek (chromatogram), het hoogste punt in een chromatogram
 Piek (geluidsreductieprogramma), een programma ter vermindering van de geluidsoverlast voor omwonenden bij winkelbevoorrading
 Piron, een op een voet staand ornament op het uiteinde van een nok van een dak
 Willem Frederik Piek, fotograaf